Университе́тская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего Союза ССР, производное от слова «университет».

Россия 
 Университетская улица — улица во Владимире.
 Университетская улица — улица в Волгограде.
 Университетская улица — улица в Ижевске.
 Университетская улица — улица в Казани.
 Университетская улица — улица в Калининграде.
 Университетская улица — улица в Мытищах.
 Университетская улица — улица в Петрозаводске.
 Университетская улица — улица в Саранске.
 Университетская улица — улица в Саратове.
 В Томске:
 Университетская улица — улица в Апреле;
 Университетская улица — неофициальное название Садовой (Большой Садовой) улицы с 1880-х годов (ныне — часть проспекта Ленина).
 Университетская улица — улица в Чебоксарах.
 Университетская улица — улица в Ярославле.
 Университетская улица — прежнее название улицы Феоктистова в Воронеже.
 Университетская улица — прежнее название улицы Минина в Нижнем Новгороде.

Украина 
 Университетская улица — улица в Днепре.
 Университетская улица — улица в Донецке.
 Университетская улица — улица в Киеве.
 Университетская улица — улица в Львове.
 Университетская улица — улица в Мариуполе.
 Университетская улица — улица в Мелитополе.
 Университетская улица — улица в Харькове.
 Университетская улица — улица в Черкассах.
 Университетская улица — улица в Черновцах.
Университетская улица  — улица в Славянске.

Казахстан 
 Университетская улица — прежнее название улицы Сатпаева в Алма-Ате.
 Университетская улица — прежнее название улицы Шашкина в Алма-Ате.

См. также 
 Университетская набережная
 Университетская площадь
 Университетский переулок
 Университетский проспект